Termenul „Pfaffenhofen” se poate referi la:

Pfaffenhofen an der Ilm în Bavaria
Pfaffenhofen an der Glonn, Bavaria
Pfaffenhofen an der Roth, Bavaria
Pfaffenhofen (Württemberg) în Baden-Württemberg
Pfaffenhofen (Tirol)
Pfaffenhoffen în Departamentul Bas-Rhin în Alsacia, Franța

Toponime germane